Бахтов — фамилия. Известные носители:

 Бахтов, Владимир Александрович (род. 1954) — художник и фотограф, изобретатель техники. 
 Бахтов, Денис Владимирович (род. 1979) — российский боксёр-профессионал.